Kotlina, localité polonaise de Basse-Silésie.
 Kotlina, localité kosovare (Kačanik).